Largadinho pode se referir a:

 "Largadinho" (canção de As Meninas)
 "Largadinho" (canção de Claudia Leitte)

Desambiguações de música